Ngoura peut désigner :
 Ngoura, un des quatre départements composant la province du Hadjer-Lamis au Tchad.
 Ngoura, une commune du Cameroun située dans la région de l'Est et le département du Lom-et-Djérem
 Ngoura II, une localité du Cameroun située dans la commune de Makary, le département du Logone-et-Chari et la Région de l'Extrême-Nord
 Ngoura, un village de la commune de Belel située dans la Région de l'Adamaoua et le département de la Vina au Cameroun